Coats poate fi:

 Insula Coats, insulă în partea de nord-vest a Golfului Hudson, Canada
 Coats Plc, cea mai mare companie producătoare de ață din lume